Hitrostno drsanje na Zimskih olimpijskih igrah 2010 - moški na 5000 metrov.

Rezultati 

moški 5000